East Island kan syfta på:

Geografi

Australien 

 East Island (ö i Australien, Tasmanien),

Falklandsöarna 

 East Island, östra Falklandsöarna, ö, 
 East Island, västra Falklandsöarna, ö,

Indonesien 

 Pulau Payongpayongan, ö, Kalimantan Selatan,

Nordmarianerna 

 East Island, ö i Maug Islands, Northern Islands Municipality, Maug Islands, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar